Genoveffa di Brabante ou Ginevra di Brabante est le nom italien de Geneviève de Brabant, une héroïne médiévale.

C'est aussi un titre d'œuvres notamment porté par :
 Genoveffa di Brabante, film italien de Primo Zeglio sorti en 1947 ;
 Genoveffa di Brabante, film hispano-italien de José Luis Monter et Riccardo Freda sorti en 1964.

Voir aussi